Lista das 277 comunas do departamento francês de Indre-et-Loire.

 (CAT) Communauté d'agglomération Tours Plus, criado em 2000.

|}

Indre-et-Loire